Live Around the World může být:

 Live Around the World (album, Meat Loaf) – koncertní album skupiny Meat Loaf z roku 1996
 Live Around the World (album, Miles Davis) – koncertní album Milese Davise z roku 1996
 Live Around the World (album, Queen + Adam Lambert) – koncertní album skupiny Queen + Adam Lambert z roku 2020